AIC steht als Abkürzung für:
 Académie Internationale de la Céramique, Genf, Institution der UNESCO als Repräsentanz von Studiokeramikern und mit Keramik arbeitenden Künstlern
 Aeronautical Information Circular, Luftfahrtinformationsrundschreiben
 African Initiated Church, Afrikanische Kirchen
 African Independent Congress, südafrikanische Partei (seit 2005)
 Agrupaciones Independientes de Canarias, kanarische Partei (1985–1993), siehe Coalición Canaria

 All-in Cards finden Verwendung in Verbindung mit der Thunderbolt-Schnittstelle, über die sowohl Audio-, Video- als auch allgemeine Daten sowie Strom in einem Kabel an ein Peripheriegerät übertragen wird.
 Air India nach dem ICAO-Code
 Akaike Information Criterion, siehe Informationskriterium
 The Alternative Information Center in Jerusalem (seit 1984)
American Institute of Chemists, US-amerikanische Berufsvereinigung
 Anime International Company, einem Anime-Studio (seit 1982)
 Arteria iliaca communis, ein großes Blutgefäß des Beckens
 Association Internationale des Charités, katholischer karitativer Verein
 Association Internationale de la Couleur, Internationale Vereinigung für die Farbe (seit 1967)
 Association internationale du Congo, die Kongokonferenz 1884/5 in Berlin
 Associazione Italiana Calciatori, eine italienische Fußballspielervereinigung (seit 1968) 
 Australian Institute of Criminology, Australiens nationales Forschungs- und Informationszentrum für Kriminologie 
 Kfz-Kennzeichen für Landkreis Aichach-Friedberg, Deutschland

Abkürzung